Mr. & Mrs. Smith (1941), een Amerikaanse komische film geregisseerd door Alfred Hitchcock
 Mr. & Mrs. Smith (2005), een Amerikaanse actiefilm met in de hoofdrollen Brad Pitt en Angelina Jolie
 Mr. & Mrs. Smith (televisieserie), een Amerikaanse kortlopende televisieserie, uitgezonden door CBS in 1996

Mr. & Mrs. Smith kan ook verwijzen naar:
 The Secret Lives of Mr. and Mrs. Smith, een kinderboek geschreven door de auteur Gavin Bishop